Дыхание смерти может означать:

 Дыхание смерти — фильм режиссёра Брайана Мариса.
 Герои Меча и Магии III: Дыхание смерти — компьютерная игра.